Período (del latín periŏdus) se utiliza regularmente para designar el intervalo de tiempo
necesario para completar un ciclo repetitivo, o simplemente el espacio de tiempo que dura algo.
Puede referirse:

 En geología, período geológico es una unidad del tiempo geológico. 

 En matemáticas:
Parte fraccionaria de un número decimal periódico puro o mixto. 
El período de una función periódica es un determinado valor (P) que, conforme se le añade a la variable independiente, hace repetir los valores de la variable dependiente:

Donde n es un entero.
 En física, período de oscilación es el intervalo de tiempo entre 2 puntos equivalentes de una onda u oscilación.
 En astronomía, el período orbital es la cantidad de tiempo que tarda un planeta o cuerpo celeste en describir una órbita completa.
 En química, período designa a cada uno de los 7 renglones horizontales de la tabla periódica de los elementos.
 En biología y fisiología, periodo se utiliza para designar el ciclo menstrual y también la propia menstruación.
 En medicina, es la duración de los fenómenos observados a lo largo del avance de la enfermedad.
 En historia y otras ciencias sociales, una división del tiempo histórico o periodización.
 En pedagogía, el período de adaptación es el intervalo temporal que los niños necesitan para asimilar los cambios producidos en su vida, entorno y ambiente al incorporarse al centro escolar.

Notas

Enlaces externos